Wallonia Association Namur (173) of RWA Namur, een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 173
 Wallonia Association Namur (3625), een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 3625